Карл-Юхан Бе́ргман (; родился 14 марта 1978 года в Эксхераде, Вермланд, Швеция) — шведский биатлонист, чемпион мира 2007 года в смешанной эстафете.

После игр в Сочи принял решение завершить карьеру.

Общая информация 
Родителей Бергмана зовут Биргитта и Леннарт, у него есть младшая сестра Йоханна.

Карл-Юхан учится в Норвежском институте наук и технологий в Тронхейме. Владеет шведским, немецким и английским языками.

В 2010 году Карл-Юхан женился на норвежской биатлонистке Лив-Кершти Айкеланд. Пара живёт в Лиллехамере. Весной 2012 года у них родилась дочь Лиза.

Спортивная карьера 
Бергман начал заниматься биатлоном в 1992 году. Постепенно он вошёл в основной состав юниорской сборной Швеции и в 1997 году впервые выступил на чемпионате мира среди юниоров.

Кубок мира 
Карл-Юхан дебютировал на этапе Кубка мира в сезоне 2001/02. В общем зачете он был 61-м (2001/02), 40-м (2002/03), 24-м (2003/04), 14-м (2004/05) и 11-м (2005/06).

Сезон 2005/06 был лучшим в карьере Бергмана, от победителя Оле-Эйнара Бьорндалена он отстал на 375 очков, на 256 - от занявшего второе место Рафаэля Пуаре и всего на 33 - от ставшего десятым Михаэля Грайса. Карл-Юхан был десятым в спринтерском зачете в 63 баллах от Томаша Сикоры, восьмым - в зачете пасьютов (118 очков от Бьорндалена). По программе индивидуальных гонок Бергман стал тридцатым, проиграв Грайсу 110 баллов, в масс-стартах - 23-м (130 очков отставания от Бьорндалена).

Бергман одержал первую победу на этапе Кубка мира в спринте в Контиолахти, закрыв все мишени, опередив Томаша Сикору на 6,5 секунд, а Свена Фишера - на 12,5. В том сезоне он дважды занимал третье место (спринт и пасьют в Поклюке), дважды становился пятым и по одному разу был четвёртым и шестым.

Олимпийские игры 
Олимпиада в Турине была неудачной для Бергмана. Он участвовал во всех гонках, однако ни разу не финишировал в двадцатке, не считая эстафеты, в которой шведы стали четвертыми. Карл-Юхан объяснял свои выступления проблемами с пищеварением. В индивидуальной гонке Бергман занял 23-е место, допустив три промаха и проиграв 3:07,9 победившему Михаэлю Грайсу. В спринте он стал 55-м, уступив 3:09,9 Свену Фишеру, после чего решил не участвовать в пасьюте. Масс-старт Карл-Юхан завершил на 29-й позиции, отстав от Грайса на 3:34,4, совершив четыре промаха.

Бергман принимал участие в Олимпийских играх 2002, где стартовал в индивидуальной гонке (40-е место), спринте (28-е), гонке преследования (36-е) и эстафете (14-е).

Сводная статистика в биатлоне

Сезоны кубка мира

Лучшие гонки в кубке мира

Эстафетные гонки за сборную

Выступления на чемпионатах мира и Олимпиадах

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте IBU

Персоналии по алфавиту
Биатлонисты по алфавиту
Родившиеся 14 марта
Родившиеся в 1978 году
Родившиеся в лене Вермланд
Биатлонисты Швеции
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по биатлону